Moda puede referirse a:

Ciencias 

 Moda (estadística), medida estadística que representa el valor más repetido.
 Moda (mineralogía), método de análisis geológico.

Indumentaria 

 Moda: usos, modos o costumbres en vigor.
 Diseño de moda, arte dedicado al diseño de ropa y accesorios.

Otros 

 Moda (barrio), barrio del distrito de Kadıköy, Estambul.
 Modà, grupo musical italiano.

Véase también 

 Modo, página de desambiguación de Wikipedia